Kilpisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kilpisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kilpisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Kilpisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 26,56), 
 Kilpisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,57, long 27,28), 
 Kilpisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kilpisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar